Termin NAD+ pirofosforilaza ima više značenja.

 Nikotinat-nukleotid difosforilaza (karboksilacija), enzim
 Nikotinamid-nukleotid adenililtransferaza, enzim